Blake Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blake Mountain (Kalifornien)
 Blake Mountain (New Hampshire)
 Blake Mountain (North Carolina)